Moara Domnească (rum. Königsmühle) ist der Name folgender Orte in Rumänien: 
 Moara Domnească (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Moara Domnească (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Moara Domnească (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

Moara Domnească (rum. Königsmühle) ist der Name folgender Orte in der Republik Moldau:
 Moara Domnească (Glodeni), Dorf im Rajon Glodeni